John Percival ist der Name folgender Personen:

* John Percival (Marineoffizier) (1779–1862), US-amerikanischer Marineoffizier 
 John Percival (Bischof) (1834–1918), britischer Lehrer und Geistlicher, Bischof von Hereford 
 John Percival (Botaniker) (1863–1949), britischer Botaniker